S105 (Den Haag), stadsroute in Den Haag
 s105 (Amsterdam), verkeersweg in Amsterdam